Více sídel nese jméno Georgetown, nebo George Town:

 Georgetown (Ascension) – hlavní město Ascensionu
 George Town (Bahamy) – město na Bahamách
 dřívější název města Janjanbureh v Gambii
 Georgetown (Guyana) – hlavní město Guyany
 George Town (Kajmanské ostrovy) – hlavní město Kajmanských ostrovů
 George Town (Malajsie) – hlavní město Malajského státu Penang
 George Town (Tasmánie) – město v Tasmánii
 Georgetown (Colorado) – město v Coloradu v USA
 Georgetown (Delaware) – město v Delawaru v USA
 Georgetown (Ohio) – město v Ohiu v USA
 Georgetown (Ontario) – město v Ontariu v Kanadě
 Georgetown (Jižní Karolína) – město v Jižní Karolíně v USA
 Georgetown (Texas) – město v Texasu v USA
 Georgetown (Washington, D.C.) – město v Washingtonu, D.C., v USA
 Georgetown (Svatý Vincenc) – město na ostrově Svatý Vincenc

další významy:
 Georgetown University – univerzita ve Washingtonu, D.C., v USA